Švihla se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Vladimir Svihla
 Vladimir Švihla